AS Trenčín (celým názvem: Asociácia športov Trenčín a.s.) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Trenčín ve stejnojmenném kraji. Založen byl v roce 1992 z bývalého vojenského celku VTJ Trenčín. Svůj současný název nese od roku 2015. Od sezóny 2011/12 působí ve Fortuna lize – nejvyšší fotbalové soutěži v zemi.

Domácím hřištěm je Štadión na Sihoti s kapacitou 4 300 diváků.

Historie 

V roce 2007 se většinovým majitelem klubu stal bývalý hráč AFC Ajax a nizozemský reprezentant Tscheu La Ling.

Sezóna 2014/15 byla pro Trenčín nejúspěšnější v historii, klub zvítězil poprvé v domácím poháru (ve finále zdolal mužstvo FK Senica až v penaltovém rozstřelu) a dokázal také získat svůj první ligový titul, díky čemuž se klubu povedlo zkompletovat první double (vítězství v domácím poháru a vítězství v lize).

V červenci 2015 fotbalový klub zastřešil asociaci sportů (Asociácia športov) v Trenčíně a blízkém okolí, pod značku AS Trenčín bylo přidruženo ženské házenkářské družstvo (dříve HK Štart Trenčín) a footgolfový tým.

Historické názvy 

Zdroj:

 1992 – TJ Ozeta Dukla Trenčín (Telovýchovná jednota Ozeta Dukla Trenčín)
 1995 – FK Ozeta Dukla Trenčín (Futbalový klub Ozeta Dukla Trenčín)
 2002 – FK Laugaricio Trenčín (Futbalový klub Laugaricio Trenčín)
 2003 – FK AS Trenčín (Futbalový klub Araver a Synot Trenčín)
 2015 – AS Trenčín (Asociácia športov Trenčín a.s.)

Získané trofeje 

 1. slovenská fotbalová liga (2×)
 2014/15, 2015/16
 Slovenský fotbalový pohár (2×)
 2014/15, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1992–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1994: 3. liga – sk. Západ
 1994–1997: 2. liga
 1997–2008: 1. liga
 2008–2011: 2. liga
 2011–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Facebook fan stránka klubu

Trenčín AS
Trenčín AS
Sportovní kluby v Trenčíně
Fotbal v Trenčíně